Ма́рков () — поширене слов'янське прізвище, особливо в Росії та Болгарії. Походить від Марко, Марк — форм особового імені Марко.

 Марков Альберт Олександрович ( 1933) — американський скрипаль, композитор, диригент, музичний педагог.
 Марков Андрій Андрійович (1856—1922) — російський математик.
 Марков Андрій Вікторович (1978) — російський хокеїст.
 
 Марков Володимир Михайлович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Марков Георгій Мокійович (1911—1991) — радянський письменник, двічі Герой Соціалістичної Праці.
 Марков Данило Євгенович (1976) — російський хокеїст.
 Марков Дмитро Андрійович (1864—1938) — галицький громадський діяч-москвофіл.
 Марков Іван (?—1926) — український отаман-повстанець.
 Марков Іван Анатолійович (1993—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Марков Ігор Олегович (1973) — український політик.
 Марков Леонід Васильович (1927—1991) — радянський актор.
 Марков Микола Анатолійович (1960—2016) — український громадський діяч та волонтер.
 Марков Михайло Єгорович (1760—1819)  — краєзнавець, педагог, суспільний діяч часів Російської імперії.
 Марков Олександр Володимирович (астроном) (1897—1968) — радянський астроном.
 Марков Олександр Володимирович (біолог) (1965) — російський біолог та популяризатор науки.
 Марков Осип Андрійович (1849—1909) — український журналіст.
 Марков Петро Олексійович (1902—1967) — радянський воєначальник, генерал-полковник танкових військ.
 Марков Сергій Олександрович (1958) — російський політолог.

Див. також 
 Марків
 Маркова

Болгарські прізвища
Російські прізвища
Українські прізвища